Les Dolmens Men Cam et Men Yann sont situés à Groix, dans le département français du Morbihan.

Protection 
Ces dolmens font l’objet d’un classement au titre des monuments historiques depuis le .

Présentation

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des monuments historiques de l'arrondissement de Lorient
 Groix

Liens externes 
 Mégalithes du Morbihan sur le site du ministère de la Culture

Men Cam et Men Yann
Site mégalithique dans le pays de Lorient
Monument historique dans le pays de Lorient
Monument historique classé en 1969
Groix